Genua kan syfta på:

 Genua (segel) – ett försegel 
 Genoa CFC – en fotbollsklubb
 485 Genua – asteroid
 Republiken Genua – ett land i Ligurien med Genua som huvudstad 1005–1797
 Universitetet i Genua – ett universitet i hamnstaden Genua grundat 1471

Geografi

Italien 

 Genua, kommun, Ligurien, Provincia di Genova,

Se även 
 Genova (olika betydelser) 

Robotskapade Italienförgreningar